Kostelů zasvěcených svatému Linhartovi (svatému Leonardovi) je více:

 Kostel svatého Linharta (Cítov) – v obci Cítov, okres Mělník
 Kostel svatého Linharta (Čakov) – v obci Čakov, okres České Budějovice
 Kostel svatého Linharta (Dolní Studénky) – v obci Dolní Studénky, okres Šumperk
 Kostel svatého Linharta (Havraníky) – v obci Havraníky, okres Znojmo
 Kostel svatého Linharta (Hlavice) – v obci Hlavice, okres Liberec
 Kostel svatého Linharta (Horní Studénky) – v obci Horní Studénky, okres Šumperk
 Kostel svatého Linharta (Karlovy Vary) – ruiny kostela zaniklé středověké vsi Obora u města Karlovy Vary
 Kostel svatého Linharta (Kdousov) – v obci Kdousov, okres Třebíč
 Kostel svatého Linharta (Lidéřovice) – ve vsi Lidéřovice, části obce Peč, okres Jindřichův Hradec
 Kostel svatého Linharta (Mušov) – na ostrově, zbytek zaniklé obce Mušov, nyní na území obce Pasohlávky, okres Brno-venkov – vodní dílo Nové Mlýny
 Kostel svatého Linharta (Oslov)
 Kostel svatého Linharta (Pohorská Ves)
 Kostel svatého Linharta (Uhliště) – nad vsí Uhliště, částí města Chudenín, okres Klatovy
 Kostel svatého Linharta (Vysoké Žibřidovice) – ve vsi Vysoké Žibřidovice, části města Hanušovice, okres Šumperk

Často je užíván i variantní název kostel svatého Leonarda, který převažuje například u následujících kostelů:
 Kostel svatého Leonarda (Hněvotín) – v obci Hněvotín, okres Olomouc
 Kostel svatého Leonarda (Údrč) – ve vsi Údrč, části obce Bochov, okres Karlovy Vary
 Kostel svatého Leonarda (Úmyslovice) – v obci Úmyslovice, okres Nymburk

Bývalé kostely svatého Linharta:
 Kostel svatého Linharta (Praha) – na Starém Městě v Praze v Linharstké ulici, zrušen za josefinských reforem
 Kostel svatého Linharta (Březenec), ve vsi Březenec, dnes části města Jirkov, okres Chomutov – odstřelen roku 1982
 Kostel svatého Linharta (Dolní Vltavice), v městečku Dolní Vltavice, nyní části obce Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov – zatopen a odstřelen roku 1958 – vodní nádrž Lipno
 Kostel svatého Linharta (Nová Ves), ve vsi Nová Ves, nyní části obce Třemešné, okres Tachov – po požáru 1946 zbořen před rokem 1950
 Kostel svatého Linharta (Prameny), v obci Prameny, okres Cheb – zbořen po roce 1950

Svatému Linhartu je i spoluzasvěcováno:
 Kostel svatého Oldřicha a Linharta – ve vsi Matějovec, části obce Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
 Kostel svatého Mikuláše a Linharta – ve vsi Dolní Slověnice, části města Lišov, okres České Budějovice

Svatému Linhartu byl původně zasvěcen:
 Kostel svaté Markéty (Kašperské Hory) – ve městě Kašperské Hory

Související články 
 Kostel svatého Leonarda
 Kaple svatého Linharta